Baladiti (dall'arabo baladiyah o الرهبنة البلدية),  è il nome con il quale sono comunemente definiti i religiosi di due ordini monastici della Chiesa cattolica orientale:

i monaci dell'Ordine Basiliano di San Giovanni Battista;
i monaci dell'Ordine Libanese Maronita.